Klapa – potoczna nazwa zaworu bezpieczeństwa
 Klapa – ruchoma powierzchnia w tylnej części skrzydła samolotu,
 Klapa – rodzaj zamknięcia stosowanego w hydrotechnice
 Klapa zwrotna – rodzaj klapy (zamknięcia) stosowanej w hydrotechnice i melioracjach
 Klapa – tradycyjny chorwacki (dalmatyński) gatunek muzyczny polegający na śpiewaniu a capella, w 2012 uznany za Arcydzieło Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości
 Klapa wirowa

Postacie 
 Zbigniew Klapa – polski chodziarz długodystansowy